Кубок европейских чемпионов 1955/56 — первый розыгрыш главного клубного турнира в европейском футболе — Кубка европейских чемпионов. Финальный матч состоялся 13 июня 1956 года на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Победителем стал испанский «Реал Мадрид», который обыграл в финале французский «Реймс» со счётом 4:3. «Реал Мадрид» стал первым клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, эта победа стала первой из пяти подряд в турнире. Первый матч в истории турнира состоялся в Лиссабоне между «Спортингом» и «Партизаном».

Участники 
Состав участников определил журнал L’Équipe на основании влиятельности и значимости команд в европейском футболе. В первоначальном списке известных клубов, опубликованном 3 февраля 1955 года, было восемнадцать команд. «Челси» получил рекомендацию отказаться от участия от Футбольной ассоциации Англии, так как, по мнению чиновников, турнир отвлекал внимание от внутренних соревнований. Лондонцев заменила варшавская «Гвардия». Отказались от участия голландский  и датский «Копенгаген». Их заменили ПСВ и «Орхус» соответственно. Также в турнире участвовал клуб из французского протектората Саар — «Саарбрюккен». Из первоначального списка выбыли представители Чехословакии и СССР — «Спарта» и московское «Динамо». Турнир стал единственным, на котором не проводилась жеребьёвка первого раунда, пары определялись УЕФА.

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

1/4 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 
 
 

1955
Футбол в Европе в 1955 году
Футбол в Европе в 1956 году